Sony Pictures Studios, entertainmentstudio's in Century City, Los Angeles
 Sony Music Studios, muziekstudio in New York